Planeten Neptun har pr. 2005 14 kendte måner. Den største, Triton, blev fundet som den første af William Lassell, blot 17 dage efter at selve Neptun blev opdaget. Derefter skulle der gå over hundrede år før den næste Neptun-måne, Nereid blev opdaget.

Efter rumsonden Voyager 2 fløj forbi Neptun og dens måner i 1989, kunne man føje yderligere fire måner til listen; Despina, Galatea, Naiad og Thalassa. Eksistensen af månerne Larissa og Proteus blev også endeligt bekræftet med Voyager 2 — dem havde man dog allerede fået et glimt af tilbage i 1981.

Siden har man fra astronomiske observatorier her på Jorden fundet yderligere fem måner, hvoraf Psamathe allerede har fået et egentligt navn, mens de øvrige fire endnu blot har de midlertidige betegnelser S/2002 N 1, S/2002 N 2, S/2002 N 3 og S/2002 N 4.

Oversigt 
I tabellen herunder findes oplysninger om de enkelte måner, sorteret efter stigende afstand til Neptun, og dermed også efter stigende omløbstider. For en alfabetisk oversigt, se kategorien "Neptuns måner".

Se også 
 Jupiters måner
 Kryovulkan
 Plutos måner
 Saturns måner
 Uranus' måner

Eksterne henvisninger